Auburn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Auburn Township (Arkansas)
 Auburn Township (Clark County, Illinois)
 Auburn Township (Sangamon County, Illinois)
 Auburn Township (Iowa)
 Auburn Township (Kansas)
 Auburn Township (Crawford County, Ohio)
 Auburn Township (Geauga County, Ohio)
 Auburn Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Auburn Township (Oklahoma)
 Auburn Township (Pennsylvania)